Петер Стормаре (; рођен 27. августа 1953. у Кумли, Шведска) је шведски глумац. Најпознатији је као Џон Абруци у америчкој ТВ серији Бекство из затвора. Глумио је и у филмовима као што су Лоши момци 2 и Сувишни извештај.

Филмографија 

|-
| 1998. || Армагедон || || ||
|-
| 1999. || Осам милиметара || || || 
|-
| 2002. || Сувишни извештај || || || 
|-
| 2003. || Лоши момци 2 || || || 
|-
| 2005. || Константин || || || 
|-
| 2005. || Браћа Грим || || || 
|-
| 2005. || 2001 манијак || || професор Акерман || 
|-
| 2013. || Ивица и Марица: Ловци на вештице || -{Hansel & Gretel: Witch Hunters}- || шериф Берингер ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1953.
Шведски глумци
Гласовни глумци